Собор Успения Девы Марии, Собор Успения Девы Марии и Святого Станислава () — католический собор в Могилёве, Белоруссия. Носит статус сокафедрального собора Минско-Могилёвского архидиоцеза. Памятник архитектуры в стиле барокко, построен в 1738—1752 годах. В интерьере выделяются фрески на библейские темы на сводах храма.

Собор стоит на месте бывшего монастыря кармелитов. В 1636 году на территории монастыря была построена деревянная церковь, освящённая во имя Успения Пресвятой Девы Марии. В 1708 году во время большого пожара эта церковь сгорела, а на её месте в 1738—1752 годах велось строительство каменного храма. Новый храм кармелитского монастыря был освящён в 1765 г. виленским епископом Ф. Зенковичем.

25 декабря 1772 года Екатерина II объявила о создании в Российской империи католической Белорусской епархии с центром в Могилёве. Десятью годами позже Белорусская епархия была преобразована в Могилёвскую архиепархию, которой подчинялись все католические приходы латинского обряда в России (в том числе в Москве и Санкт-Петербурге). С 1783 года храм кармелитского монастыря стал кафедральным собором могилёвской архиепархии. Поскольку покровителем собора считался святой Станислав собор называли как собором Успения, так и собором святого Станислава. В сведениях о Могилевском кафедральном соборе в 1911 году указано: «Покровитель костела Св. Станислав Римский; название костела Успение Пресвятой Богородицы…» 

В конце XVIII столетия собор был перестроен, в частности, к фасаду был пристроен 4-колонный портик. Роспись на сводах выполнена во второй половине XVIII века группой могилевских художников под руководством Павла Пиотровского.

В 1956 году собор был закрыт, в нём разместился Центральный исторический архив БССР. В 1960 году он был переведен в Минск, а в здание бывшего собора переехал Государственный архив Могилевской области. В этот период храм утратил часть росписей, был безвозвратно утерян орган с редкими керамическими трубами.

В начале 1990-х годов здание собора возвращено верующим, реставрация шла вплоть до 1994 года. Собор получил статус сокафедрального в образованной в 1991 году Минско-Могилёвской архиепархии. С 1993 года собор Успения служит одним из центром ежегодного фестиваля духовной музыки «Магутны Божа», проводимого в Могилёве.

Примечания

Ссылки 
 Приходской сайт 
 Могилевский кафедральный костел Святого Станислава
 
 Храм Святого Станислава

Соборы Белоруссии
Станислава
Могилёв
Храмы Могилёва
М
Здания и сооружения, заложенные в 1738 году
Храмы, построенные в 1752 году